Ziegelsdorf steht für:
 Ziegelsdorf (Frankendorf), Wüstung bei Frankendorf, Ortsteil der Gemeinde Storbeck-Frankendorf, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Ziegelsdorf (Möckern), Ortsteil der Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Ziegelsdorf (Moosburg), Ort der Marktgemeinde Moosburg, Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich
 Ziegelsdorf (Untersiemau), Ortsteil der Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern